variante ipocorsitica russa del nome proprio di persona Agrippina
Jiří Gruša – scrittore, diplomatico e politico ceco